Naselja u BiH:
 Margetići (Novi Travnik, BiH), naselje u općini Novi Travnik
 Margetići (Sokolac, BiH), naselje u općini Sokolac